Vastaholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vastaholmen, Borgå, Nyland, 
 Vastaholmen, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar